Атня — топоним в России:

 Атня — река в Татарстане, приток Ашита.
 Атня — село в Балтасинском районе Татарстана.

См. также 
 Атняшка
 Большая Атня — село в Татарстане, административный центр Атнинского района
 Малая Атня
 Новая Атня — деревня в Атнинском районе Татарстана (образована в 2014 году)